Ривервью, , буквально «вид на реку»:

Канада 
 Ривервью — город в провинции Нью-Брансуик (Канада)
 Ривервью — район в г. Оттава
 ряд одноименных объектов в Оттаве не связаны с данным районом: Ривервью-парк находится на Лис-авеню, а автобусный терминал Ривервью — на крайнем юге города.

США 
  — город в штате Флорида
  — деревня в штате Миссури.